Berbers, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika
Berbertalen, talen van de Berbers
Berbera, grootste havenstad van Somalië
Berber (paard), een paardenras
Berberaap, een apensoort
Berber (tapijt), een tapijt soort
Barbara (voornaam), een meisjesnaam waar de meisjesnaam Berber van afgeleid is
 Berber (Soedan), stad in Soedan